Веллерон () — коммуна во французском департаменте Воклюз региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Относится к кантону Перн-ле-Фонтен.

Географическое положение 

Веллерон расположен в 18 км к востоку от Авиньона. Соседние коммуны: Перн-ле-Фонтен на севере, Ла-Рок-сюр-Перн и Ле-Босе на северо-востоке, Сома-де-Воклюз на юго-востоке, Л'Иль-сюр-ла-Сорг на юге, Ле-Тор на юго-западе.

Коммуна находится в центре исторической области Конта-Венессен, стоит на реке Сорг.

Демография 
Население коммуны на 2010 год составляло 2958 человек.

Достопримечательности 

 Средневековый замок де Крийон, построен на руинах замка XII века.
 Замок де Камби.
 Фонтан.
 Бывшая мукомольная мельница.
 Церковь Сен-Мишель.

Ссылки 
 Национальный институт статистики